Wyniki zawodów bokserskich rozegranych podczas Letnich IO w Atlancie.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996
1996
1996 w boksie